Карбонизация может означать:
 Карбонизация — насыщение какого-либо раствора углекислым газом. Применяется в содовом производстве, строительстве, пивоваренном деле;
 Карбонизация — повышение содержания углерода в органическом веществе, происходящее под действием тепла, света, ионизирующих излучений, ферментов, микроорганизмов;
 Карбонизация — приём разрушения растительных веществ (остатков сена, соломы, репейника), содержащихся в рунной шерсти, или разрушения растительных волокон в полушерсти. Осуществляется обработкой материалов растворами кислот или кислых солей.

Примечания